Lars Andersen ()  un pictor și arcaș danez. Afirmând că deține un record mondial de viteză, el este capabil să tragă 10 săgeți în 4,9 secunde, sau 3 săgeți în 0,6 secunde.

Elev particular al lui , Andersen a absolvit Școala de Arte Vizuale. El se descrie ca fiind un pictor și scriitor danez.

Videoclipul său postat în noiembrie 2012 a devenit viral pe internet. Un alt videoclip al său, "A New Level of Archery", a fost postat pe YouTube la 23 ianuarie 2015, primind peste 23 de milioane de vizualizări într-o săptămână, în care Andersen demonstrează cum să tragă ținând mai multe săgeți în mâna de tragere și trăgând în mișcare, sărind, de aproape, de departe și atârnând cu capul în jos. Cu toate acestea, multe dintre afirmațiile istorice și științifice făcute în videoclip au fost contestate sau discreditate, iar puține dintre idei au avut priză la alți arcași și personalități de pe internet. În aprilie 2015, Lars a răspuns la afirmațiile împotriva sa și a tehnicii sale. În videoclip, Lars încearcă să își clarifice afirmațiile, unele dintre ele fiind în acord cu argumentele împotriva unora dintre afirmațiile din videoclipurile sale originale, în principal că acest stil a fost uitat sau că el l-a reinventat, dar unele dintre ele respingând criticile la adresa sa, cum ar fi faptul că textele la care face referire în videoclip nu includ subiectul tirului de viteză și .

Într-un videoclip postat pe YouTube în 2017, Andersen și-a demonstrat abilitatea de a trage săgeți care se întorc în timpul zborului, în timp ce unii arcași experți au afirmat că metodele sale sunt bune doar pentru tirul pe distanțe scurte, deși rostul acestei critici este îndoielnic.

Inițial, el a folosit facilitățile de la Lyngby bueskyttelaug, unde este, de asemenea, membru.

Nașteri în 1964
Nașteri pe 8 noiembrie
Sportivi danezi în viață
Arcași
YouTuberi
Pictori danezi